Сабры может означать:

 Сабры — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Сабры — название евреев, родившихся в Израиле.